Qatar ExxonMobil Open 2014, torneig de tennis masculí.
 Qatar Total Open 2014, torneig de tennis femení.